Купри́т (син.: красная медная руда, назв. от  — «медь») — минерал класса оксидов, Cu2O. Тёмно-красные просвечивающие до полупрозрачных кристаллы кубического облика, зернистые и землистые массы, спутанно-игольчатые агрегаты. Твёрдость — около 4; плотность — 6,1 г/см³. Пьезоэлектрик. Впервые описан в 1845 году.

Встречается в зоне окисления меднорудных месторождений. Больших скоплений не образует. Встречается вместе с малахитом, самородной медью и другими вторичными минералами в зоне окисления медных месторождений. Руда меди, как составная часть комплексных медных руд используется наряду с другими вторичными медьсодержащими минералами для выплавки меди. Используется также для долговременного предохранения медных поверхностей (в основном памятников) от контакта с внешней средой.

См. также 
 Патина
 Борнит
 Теннантит

Литература 
 
 Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., Wiley, ISBN 0-471-80580-7
 Новый Энциклопедический Словарь, Рипол Классик, Москва, 2004
 Вертушков Г. Н. Скелетные кристаллы куприта и антлерита из Меднорудянска. — Тр. Свердл. горн. института, 1975, вып.106, 133—134.

Примечания

Ссылки 

 Куприт в базе webmineral.com
 Куприт в базе Каталога Минералов
 Куприт на GeoWiki

Минералы меди
Окислы (минералы)
Алхимические вещества